Владислав Симеонов Молеров е български актьор от големия бански род Молерови.

Биография 
Роден е в село Банско на 28 март 1923 година. Син е на дееца на ВМОРО Симеон Молеров. Учи в Първа мъжка гимназия в София, където в 1938 година влиза в Работническия младежки съюз. По време на въоръжената комунистическа съпротива през Втората световна война е член на бойна група в Банско. Изнася в Разложкия патртизански отряд двете пушки на баща си. След войната е обявен за активен борец против фашизма и капитализма.

Завършва Държавното висше театрално училище през 1951 година със специалност актьорско майсторство.

Работил в Народен театър за младежта (1951 – 1952), театър Трудов фронт (1962 – 1964), театър Народна сцена (1964 – 1966) и Военния театър (1966 – 1979). Член на САБ (1951).

Женен е за Свобода Молерова.

Умира на 19 юли 1996 година.

Награди 
Орден „Кирил и Методий“ – II степен

Театрални роли 
 „Буря“ – (Островски) – Кулигин
 „Малкият Содом“ (Георги Стаматов) – Иван
 „Зидари“ (П. Тодоров) – Стойко
 „Царска милост“ (Камен Зидаров) – войводата

Филмография

Външни препратки 
 
 Владимир Молеров в КиноПоиск

Родословие

Бележки 

Български актьори и актриси
Владислав
Български творци от Македония
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Родени в Банско
Починали в София
Активни борци против фашизма и капитализма